VES kan syfta på:

Ventrikulärt extraslag
 VES − förkortning för Bolívar, valutan i Venezuela